Budzisz ist:

 Budzisz (Dzierzgoń), eine Ortschaft der Gemeinde Dzierzgoń in der polnischen Woiwodschaft Pommern

Budzisz ist der Familienname folgender Personen:

 Teresa Budzisz-Krzyżanowska (* 1942), polnische Schauspielerin